Taiyuan () ist die Hauptstadt der Provinz Shanxi in der Volksrepublik China und liegt auf 780 m Höhe am Fluss Fen He. Als bezirksfreie Stadt hat Taiyuan ein Verwaltungsgebiet von 6.867 km² und 5.304.061 Einwohner (Stand: Zensus 2020).

Taiyuan hat eine Geschichte von über 2500 Jahren und wurde 497 v. Chr. unter dem Namen Jìnyáng () erbaut.

Taiyuan ist heute ein wichtiger Industriestandort in Nordchina. Die wichtigsten Industriezweige sind: Kohlebergbau, Eisenverhüttung sowie die Erzeugung von Edelstahl und Aluminium. Laut Statista war Taiyuan im Jahr 2020 die Stadt mit den meisten Überwachungskameras pro Kopf.

In Taiyuan befindet sich das Kosmodrom Taiyuan, ein kleinerer Weltraumbahnhof für Satellitenstarts der chinesischen Trägerrakete Langer Marsch.

Die in Tàiyuán befindliche Jinci-Tempelanlage steht seit 1961 auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik China (1-85). Auf dieser Liste ist auch der Yongzuo-Tempel (6-467) vermerkt.

Taiyuan unterhält eine Städtepartnerschaft mit Chemnitz.

Administrative Gliederung 
Auf Kreisebene setzt sich Taiyuan aus sechs Stadtbezirken, drei Kreisen und einer kreisfreien Stadt zusammen. Diese sind (Stand: Zensus 2020):

Verkehr 

Die Provinz Shanxi ist von Schwerindustrie und Kohlebergbau geprägt und hält die größten Kohlevorkommen Chinas bereit. Der Transport von Kohle, aber auch Erz und Stahl wird in der Regel über das chinesische Schienennetz abgewickelt. Gemessen an den im Jahr 2012 verladenen Gütern in Tonnen ist Taiyuan der größte Güterverkehrsknotenpunkt der Volksrepublik China. In Nord-Süd-Richtung durchquert die Bahnstrecke Datong–Puzhou die Stadt Taiyuan, östlich des Stadtzentrums befindet sich der Personenbahnhof von Taiyuan. Der Flughafen Taiyuan-Wusu liegt südöstlich der Stadt und bietet zahlreiche Flugverbindungen in andere Städte Chinas an.

Im Dezember 2020 wurde die erste Linie der Taiyuan Metro eröffnet.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Wang Yue (* 1987), Schachspieler
 Li Chao (* 1989), Schachspieler

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Shanxi
Bezirksfreie Stadt
Millionenstadt
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Hochschul- oder Universitätsstadt